Вулкация () е римско женско име на:

 Жените от фамилията Вулкации или Волкации
 Вулкация, съпруга на Нераций Юний Флавиан (prefektus urbi 311/312 г.)
 Вулкация (307 г.), дъщеря на Нераций Юний Флавиан (prefektus urbi 311/312 г.) и втората съпруга на Луций Валерий Максим Василий (консул 327 г.), майка на Валерий Максим Василий и на Валерия.

Волкации